Miejscowości w USA:
 Lynd – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
Gminy w USA:
 Lynd (ang. Lynd Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon